Il doppio maschile dell'AEGON Nottingham Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest e Adil Shamasdin hanno battuto in finale 6–3, 7–6(9) Treat Conrad Huey e Izak van der Merwe.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Philipp Marx (semifinali)
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (ritiro)

 Johan Brunström /  Frederik Nielsen (quarti di finale) 
 Yves Allegro /  Jérémy Chardy (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011